Соревнования по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 1988 в индивидуальном первенстве среди мужчин состоялись с 27 по 30 сентября 1988 года.

Результаты

Источники 
Официальный протокол Международного Олимпийского Комитета

Олимпийские игры
Стрельба из лука